Die Verbandsliga Mittelrhein 1961/62 war die 6. Spielzeit der Verbandsliga Mittelrhein, die von 1959 bis 1978 die höchste Spielklasse im mittelrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Niederrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division West dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
TuRa Bonn wurde Mittelrheinmeister, verblieb jedoch in der Verbandsliga, da sie auf den Aufstieg verzichteten. Der Stolberger SV und Viktoria Alsdorf mussten in die Landesliga Mittelrhein absteigen. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1962/63 die 1. FC Köln Amateure und der BC Efferen auf.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Mittelrhein 1961/62 auf f-archiv.de

Fußballsaison 1961/62
Fußball-Verbandsliga Mittelrhein